Бао (Bao) — три китайских клана (фамилии)с разными значениями:
 鲍
 暴
 包 — свёрток, обёртывать.

 Известные Бао *  (род. 1960) — китайский учёный, специалист по системам управления космическими аппаратами, действительный член Академии наук КНР.
 Бао Вэньюэ (; 1892—1980) — китайский военачальник, командующий китайской коллаборационистской армией при режиме Ван Цзинвэя.
  (род. 1959) — китайский химик, специалист по гетерогенному катализу, действительный член Академии наук КНР.
 Бао Сишунь (, род. 1951) — чабан из Внутренней Монголии (КНР) с ростом 236 см. В 2005—2007 годах — самый высокий человек в мире.
 Бао Чжао (407 или 414—466) — китайский поэт, живший в период династии Лю Сун.
 Бао Чжэн (, 999—1062) — китайский государственный деятель и судья времён эпохи Сун, прообраз литературного образа Судьи Бао как одного из ранних примеров детективного жанра.
  (род. 1927) — китайский учёный, специалист по обработке радарного сигнала, действительный член Академии наук КНР. Бао Шичэнь (, 1775—1855) — китайский учёный эпохи Цин, теоретик реформ, каллиграф.

 См. также 
 Бао
 Бао Дай (вьетн. Bảo Đại, 保大; 1913—1997) — последний император Вьетнама, 13-й император династии Нгуен.
 Сто фамилий